

События 
 Перевод астурийской столицы из Овьедо в Леон.
 Правитель Галисии Ордоньо совершает поход на Севилью.
 Разгром византийским полководцем Имерием флота арабов в Эгейском море. Лев сделал сына Константина кесарем.
 908—912, 914—919 — Паракимомен Византии Константин.
 Муктафи умер. Развал правления халифов в Багдаде при Муктадире.
 908—932 — Халиф Джафар ал-Муктадир.
 908—1021 — Династия армянских царей Арцрунидов. Основатель — Гагик из княжеского рода Арцрунидов.

Родились 
 Иаго ап Идвал (ум. 979), 22-й король валлийского государства Гвинед (в 950—979).
 Ибн Синан (ум. 946), известный математик времён Аббасидского халифата.
 Киёхара-но Мотосукэ (ум. 990), японский поэт периода Хэйан.
 Аль-Муттаки Лиллах (ум. 968), 23-й халиф из династии Аббасидов (в 940—944).

См. также